Andrzej Chramiec (1859–1939) – lekarz i społecznik z Podhala
 Andrzej Chramiec (1892–1985) – inżynier, podpułkownik pilot Wojska Polskiego